Лопаткино — название населённых пунктов в России:

 Лопаткино — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Лопаткино — деревня в Подольском районе Московской области.
 Лопаткино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Лопаткино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Лопаткино — деревня в Вяземском районе Смоленской области, упразднена в 2000 г.
 Лопаткино — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Лопаткино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Лопаткино — деревня в Угличском районе Ярославской области.